Реч одбрана се може односити на:

Одбрану докторске или магистарске дисертације, семинарског рада и сл;
Војну одбрану,
Цивилну одбрану,
Еуфемизам за рат,
Правну одбрану,
Личну одбрану,
Самоодбрана,
одбрана (тимски спорт),
Oдбрана (тактички систем самоодбране).